Acco – altra denominazione  di Acri (Israele)
 Accò – demone
 Iveco Acco – veicolo della Iveco